Mogoșoaia se poate referi la:

 Mogoșoaia, Ilfov
 Palatul Mogoșoaia
 CS Mogoșoaia, un club de fobtal din București
 Mogoșoaia (navă), navă de pasageri scufundată în cea mai mare catastrofă navală din istoria României, în 1989
 Râul Mogoșoaia, un afluent de stânga al Râului Doftana, din județul Prahova
 Gara Regală Băneasa, cunoscută sub denumirea de „Gara Mogoșoaia” înainte de anul 1940.

Vezi și 
 Mogoș (dezambiguizare)
 Mogoșani (dezambiguizare)
 Mogoșești (dezambiguizare)

Note 

Toponime românești